Нидервёльц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Мурау.  . Официальный код  —  6 14 13.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Коллер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 5 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии